TNS est un sigle pouvant signifier:

 Sociétés
 Taylor Nelson Sofres, société de conseil et de sondage, et ses filiales françaises TNS Sofres, TNS Media Intelligence, TNS Secodip et Louis Harris.
 Transaction Network Services, société américaine, leader mondial dans le transport des flux monétiques.

 Techniques
 Transparent Network Substrate, dans un réseau informatique, standard de communication pair à pair.
 Tahiti Nui Satellite, bouquet de chaînes par satellite de Polynésie-française.

 Culture
 Théâtre national de Strasbourg.

 Sport
 The New Saints Football Club, anciennement Total Network Solutions Football Club, club de football du pays de Galles.
 Tribune Nord Sochaux, groupe de supporters Ultras du Football Club Sochaux-Montbéliard.
 Triple Nine Society.
 Tension Neck Syndrome, voir Trouble neurologique.

 Droit français
 Tribunal non saisi.
 Travailleurs non salariés, terme employé par l'URSSAF pour désigner une activité professionnelle qui n'est pas payée par des « bulletins de salaires ».